Slotssøen er navnet på flere lokaliteter:

 Slotssøen (Gråsten) - en sø i Gråsten ved Gråsten Slot
 Slotssøen (Hillerød) - en sø i Hillerød ved Frederiksborg Slot
 Slotssøen (Hørsholm) - en sø i Hørsholm ved det tidligere Hirschholm Slot
 Slotssøen (Kolding) - en sø i Kolding ved Koldinghus